Памятник лётчику Михаилу Водопьянову установлен в Москве на Ходынском поле, на территории бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе. Автор монумента — скульптор Александр Головачёв. Памятник относится к категории «городская скульптура».

На установку памятника из городского бюджета было выделено 16,3 миллиона рублей. Он был открыт на Ходынском бульваре 17 августа 2013 года. В торжественной церемонии принимал участие Герой Советского Союза лётчик Николай Тимофеевич Антошкин. Предполагается, что этот памятник станет первым на будущей аллее лётчиков-героев на Ходынском поле.

Общая высота памятника составляет 4,8 м, вес — 2 тонны. Бронзовая скульптура высотой 3,3 м установлена на постаменте высотой 1,5 м. Водопьянов изображён в лётной форме, в левой руке у него карта. Памятник стоит в центре круглой трёхступенчатой площадки, вымощенной гранитными плитами.

Памятник напоминает о том, что лётчик Михаил Водопьянов первым в мире совершил посадку на лёд на Северном полюсе. Постамент выполнен в виде глыбы льда. На карте в левой руке лётчика — маршрут его полёта на Северный полюс. Круглое основание, в центре которого установлен памятник, символизирует земной шар и Северный полюс.

Примечания

Литература 
 Памятники монументального искусства Москвы: справ. изд. / Департамент культурного наследия г. Москвы. — М.: ООО «Милк Эдженси», 2016. — 404 с.: с. 264. ISBN 978-5-9907078-1-8.

Водопьянову
Хорошёвский район
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в Москве
Скульптуры 2013 года
Скульптуры по алфавиту